Го́нка чемпио́нов — ежегодное коммерческое соревнование по биатлону, которое проходит в России с 2011 года. Начала проводиться на стадионе «Олимпийский» в Москве.

Прототипом Гонки чемпионов, по признанию самих организаторов, стала Рождественская гонка биатлонистов в Гельзенкирхене, проходящая ежегодно с 2002 года, правила которой были доработаны. Первая гонка была приурочена к годовщине полёта Юрия Гагарина в космос, но в будущем возможно проведение соревнования зимой, ближе к дате Рождественской гонки.
В 2013 году Гонка чемпионов прошла 6 апреля в СК «Олимпийский».

В 2015 году было принято решение о переносе Гонки чемпионов в Тюмень. Гонка прошла 5 апреля на стадионе «Геолог». В 2016 году также в Тюмени.

Программа соревнования 
Программа Гонки чемпионов включает в себя детские заезды, гонку звёзд шоу-бизнеса и концерт. Основная часть состоит из пристрелки, по итогам которой определяется стартовый список на масс-старты. По итогам масс-стартов по 6,5 км спортсмены формируют пары для смешанной эстафеты (в общем — 11,7 км), замыкающей соревнования.

В 2013 году в рамках мероприятия состоялась гонка поколений с участием Кашкарова, Ростовцева, Майгурова, Драчева, Черезова, Чудова, Ярошенко, Круглова.

Победители 
 2011:  Мари Дорен —  Мартен Фуркад
 2012:  Кайса Мякярайнен —  Бьёрн Ферри
 2013:  Мари Дорен-Абер —  Мартен Фуркад
 2014:  Дарья Домрачева —  Антон Шипулин
 2015:  Екатерина Юрлова —  Антон Шипулин
 2016:  Карин Оберхофер —  Уле-Эйнар Бьёрндален

Результаты

Женщины масс-старт и Мужчины масс-старт

Одиночная смешанная эстафета

Ссылки 
 Сайт Союза биатлонистов России

Примечания 

Международные соревнования по биатлону в России
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные спортивные соревнования в Тюмени